Santa Maria de Palautordera, vila i municipi de la comarca del Vallès Oriental.
 Sant Esteve de Palautordera, municipi de la comarca del Vallès Oriental.